Tårs (Hjørring), een plaats in de Deense regio Noord-Jutland, gemeente Hjørring
 Tårs (parochie, Hjørring), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Hjørring
 Tårs (Lolland), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken, gemeente Lolland
 Tårs (parochie, Guldborgsund), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Guldborgsund